Homme à la pipe, un tableau de Pablo Picasso réalisé en 1911.
Homme à la pipe, un tableau de Pablo Picasso réalisé en 1914.